Revolution! — седьмой студийный альбом американской поп-рок-группы Paul Revere & the Raiders, выпущенный в 1967 году. Как и его предшественники, альбом был спродюсирован . Пластинка смогла занять 25 место в американском чарте и породила два сингла, попавших в top 40. Фото для обложки альбома было сделано на крыльце дома, расположенного на углу 15 улицы в городе Джоплин, штат Миссури.

Об альбоме 

В качестве сессионных музыкантов на альбоме отметились Рай Кудер, ,  и Глен Кэмпбелл.
Диск достиг 25 места в чарте Billboard 200.
В обзоре за 1967 год, Billboard назвал альбом «мощным посылом, который должен продолжить череду успехов в чартах». В качестве основных треков на этом альбоме он выделил «Him or Me (What’s It Gonna Be?)», «I Had a Dream», «Mo’reen» и «Tighter» и «Gone — Movin' On».
Редактор Allmusic Джек Рэбид написал: «Может Revolution! и не очередной нокаут как The Spirit of ’67, но тем не менее, наступает ему на пятки, во многом благодаря экспериментированию, но в пределах поп-структуры». Рэбид также охарактеризовал автора и исполнителя Марка Линдсея  «маленьким чудом» и «клеем, который держит то, что волей-неволей должно быть собрано в коллекцию».

В 1996 году, альбом был ремастирован лейблом  с четырьмя бонус-треками.

Список композиций

Оригинальный трек-лист 
Авторы всех песен —  и , кроме отмеченных.
 «Him or Me (What’s It Gonna Be?)» — 2:50
 «Reno» — 2:24
 «Upon Your Leaving» — 3:12
 «Mo’reen» — 2:30
 «Wanting You» — 2:52
 «Gone — Movin' On» — 2:34
 «I Had a Dream» (Айзек Хейз, Линдсей, Мелчер, ) — 2:20
 «Tighter» — 1:59
 «Make It With Me» — 3:07
 «Ain’t Nobody Who Can Do It Like Leslie Can» — 2:19
 «I Hear a Voice» — 2:49

Переиздание 1996 года 
 «Him or Me (What’s It Gonna Be?)» — 2:50
 «Reno» — 2:24
 «Upon Your Leaving» — 3:12
 «Mo’reen» — 2:30
 «Wanting You» — 2:52
 «Gone — Movin' On» — 2:34
 «I Had a Dream» (Айзек Хейз, Линдсей, Мелчер, ) — 2:20
 «Tighter» — 1:59
 «Make It With Me» — 3:07
 «Ain’t Nobody Who Can Do It Like Leslie Can» — 2:19
 «I Hear a Voice» — 2:49
 «Ups and Downs» — 2:49 (Бонус-трек)
 «Try Some of Mine» — 2:45 (Бонус-трек)
 «Legend of Paul Revere» — 3:49 (Бонус-трек)

Позиция в чартах

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Parlophone
Альбомы на английском языке
Альбомы Paul Revere & the Raiders